The Winning Goal – film del 1920 diretto da G.B. Samuelson
The Winning Goal – cortometraggio del 1928 diretto da Nat Ross
The Winning Goal – episodio del 2003 della serie tv Auto-B-Good